Rusland
 Krasnovka (Brjansk) - dorp in de Russische oblast Brjansk
 Krasnovka (district Tsjernjachovski) - posjolok in de Russische oblast Kaliningrad
 Krasnovka (district Zelenogradski) - posjolok in de Russische oblast Kaliningrad
 Krasnovka (Koersk) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Krasnovka (Krasnodar) - dorp in de Russische kraj Krasnodar
 Krasnovka (district Lebedjanski) - dorp in de Russische oblast Lipetsk
 Krasnovka (district Terboenski) - dorp in de Russische oblast Lipetsk
 Krasnovka (district Koelebakski) - dorp in de Russische oblast Nizjni Novgorod
 Krasnovka (district Sjarangski) - dorp in de Russische oblast Nizjni Novgorod
 Krasnovka (district Koejbysjevski) - dorp in de Russische oblast Novosibirsk
 Krasnovka (district Tsjoelymski) - posjolok in de Russische oblast Novosibirsk
 Krasnovka (district Kamenski) - choetor in de Russische oblast Rostov
 Krasnovka (district Tarasovski) - choetor in de Russische oblast Rostov
 Krasnovka (Samara) - dorp in de Russische oblast Samara
 Krasnovka (Tambov) - dorp in de Russische oblast Tambov

 Oekraïne
 Krasnivka (Cherson) - dorp in de Oekraïense oblast Cherson
 Krasnivka (Mykolajiv) - dorp in de Oekraïense oblast Mykolajiv

 Wit-Rusland
 Krasnouka (Homel) - dorp in de Wit-Russische oblast Homel
 Krasnouka (Minsk) - dorp in de Wit-Russische oblast Minsk